Сероцк:

 Сероцк — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Легионовский повят.
 Сероцк — гмина (волость) в Польше, входит в Легионовский повят, Мазовецкое воеводство.